Арыг-Узюнский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Улуг-Хемском кожууне Тывы Российской Федерации.

Административный центр и единственный населённый пункт сумона — село Арыг-Узю.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Улуг-Хемского кожууна
Сельские поселения Тывы